Quilla (aus), extensió de l'estèrnum en els ocells 
 Quilla (nàutica), peça longitudinal des d'on neixen les quadernes de l'estructura d'una embarcació
 Quilla de balanç, peces planes col·locades al llarg del pantoc en tota l'extensió de la secció prismàtica del buc, a fi de reduir l'efecte del balanç de les embarcacions
 Constel·lació de la Quilla, constel·lació que formà part de l'antiga constel·lació Argo Navis, juntament amb Vela i Puppis
 Mama Quilla, germana i esposa del déu Inti en la mitologia inca
 Nebulosa de la Quilla, nebulosa brillant que envolta alguns cúmuls oberts d'estels
 Quilla, carena o carina, en botànica els dos pètals inferiors de la corol·la papilionàcia.